Marceau ist der Familienname folgender Personen:

 André Marceau (* 1946), Bischof von Perpignan-Elne
 Félicien Marceau (1913–2012), belgisch-französischer Journalist und Schriftsteller
 François Séverin Marceau (1769–1796), französischer General
 Jewell Marceau (* 1975), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marcel Marceau (1923–2007), französischer Pantomime
 Olivier Marceau (* 1973), französisch-schweizerischer Triathlet
 Sophie Marceau (* 1966), französische Schauspielerin

Siehe auch:

 Avenue Marceau, Straße in Paris
 Marceau-Denkmal (Koblenz)